Према:

 Према — чистая любовь к Богу в традициях бхакти индуизма.
 Према, Александр (род. 1982) — французский автогонщик.